, ẟ (дельта/рукописная D) — буква расширенной латиницы. Иногда обозначала звук  в качестве альтернативы букве Ꝺ в средневековом валлийском.

Использование 
Обозначала звук  в качестве альтернативы Ꝺ в средневековом валлийском.

Также используется в кипрско-арабском и ваханском для обозначения того же звука.

См. также 
 Список латинских букв
 Дельта (буква)
 Островная D
 Ð (исландская буква)

Примечания

Литература 
 
 
   18 марта 2014 года

Ссылки